Brüel bezeichnet:

 Brüel, eine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern

Brüel ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Brüel (1927–1996), dänische Sängerin und Schauspielerin
 Constanz Brüel (1892–1966), Jurist und Oberlandeskirchenrat
 Dirk Brüel (* 1942), dänischer Kameramann

 Ludewig August Brüel (1773–1838), Königlich Hannoverscher Münzmeister
 Max Brüel (1927–1995), dänischer Jazz-Saxophonist, Maler und Architekt
 Nicolaj Brüel (* 1965), dänischer Kameramann
 Theodor Wilhelm Brüel (1810–1885), Königlich Hannoverscher Münzmeister

Brüel ist der Name folgender Unternehmen:
 Brüel & Kjær, dänischer Akustik- und Messtechnikhersteller

Siehe auch:
 Brühl
 Bruel